Exe kan avse:

 Exe (flod) – en flod i England
 Exe Valley Brewery – ett bryggeri i Exeter, Devon, Storbritannien
 .exe –  en filändelse i bland annat operativsystemen DOS, OS/2 och Microsoft Windows

Se även
 Exe Creek – flera